Aaro Pajari – generale finlandese
 Erkki Pajari – diplomatico finlandese
 Matti Pajari – ex ciclista finlandese
 Olli Pajari – docente e politico finlandese
 Sami Pajari – pilota di rally finlandese